Donald Monro ist der Name folgender Personen:

* Donald Monro (Geistlicher) († nach 1574), schottischer Geistlicher und Genealoge 
 Donald Monro (Mediziner) (1727–1802), schottischer Mediziner